Die Choice GmbH, bis 2018 CCUnirent System GmbH, ist ein Dienstleister für Mobilitätslösungen. Nach eigenen Angaben umfasst das Angebot Carsharing- und Langzeitmietsysteme über Mobilitäts-Apps bis hin zum schlüssellosen Fahrzeugzugang via Smartphone. Der Unternehmenssitz ist im fränkischen Nürnberg, mit einer Außenstelle in Köln. Neben mehreren Tochterunternehmen gehören die Auslandsgesellschaften Choice Spain & Portugal S.L. mit Sitz in Madrid, Spanien, und Choice Austria GmbH mit Sitz in Wien, Österreich zum Unternehmensverbund.

Geschichte 
Die CCUnirent System GmbH wurde im Jahr 2002 als Franchisegeber in der Branche der Autovermietungen gegründet. Noch im selben Jahr erwarb die damalige UniRent Autovermietung GmbH die Markenrechte an CCRaule vom holländischen Inhaber Athlon. Das Unternehmen bietet seine Dienste in drei Geschäftsbereichen an: zum einen für Automobilhersteller mit Interesse am Aufbau eines Vermietsystems unter der eigenen Herstellermarke, zum anderen als Franchisegeber (Fokus auf mittelständische Autovermieter) sowie als Kooperationspartner. Unter der Marke CC Rent a car betreiben die Franchisepartner in Deutschland rund 100 Vermietstationen.

Von Juni 2010 bis Dezember 2017 betrieb die CCUnirent System GmbH als Operator das In-house Vermietsystem der Mazda Händler für die Mazda Motors Deutschland GmbH unter der Marke Mazda Mobil. Seit Anfang 2015 betreut die CCUnirent System GmbH außerdem die Mobilitätsmarke Schwedenflotte im Auftrag der Volvo Car Germany GmbH für die deutschen Händler des schwedischen Importeurs.

Die Umfirmierung von CCUnirent zu Choice erfolgte am 13. März 2018 und sollte die klare Marktpositionierung als Full-Service-Enabler für Betreiber von modernen mono- und multimodalen Mobilitätsangeboten unterstreichen. Ergänzt wurde die Marke Choice mit dem Claim „wow the world“. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen von einer Fahrzeugeinkaufsgesellschaft und einem Franchisegeber hin zu einem vollumfänglichen Enabler für Mobility-as-a-Service entwickelt.

Zum 1. November 2018 wurde die Tochtergesellschaft Choice Spain & Portugal S.L. mit Sitz in Madrid gegründet. Damit erweiterte Choice in einem ersten Schritt zur Internationalisierung des Unternehmens das Mobility-as-a-Service-Angebot auf den iberischen Markt.

Zum  7. September 2019 ward mit der Choice Austria GmbH die zweite Auslandsgesellschaft gegründet. Firmensitz ist Wien. Nach eigenen Angaben unterstützt Choice Austria Fahrzeughersteller und Importeure, eigenständige Mobilitätsanbieter, Forschung und Politik wie auch Kommunen und Stadtverwaltungen bei der Realisierung nachhaltiger Mobilitätskonzepte.

Konzernstruktur 
Die Choice GmbH unterhält folgende Tochterunternehmen (Stand Januar 2019):
 Choice Austria GmbH, Wien, Österreich (100 %)
 Choice Spain & Portugal S.L., Madrid, Spanien (100 %)
 Nuts One GmbH, Berlin, Deutschland (100 %)
 VISI/ONE GmbH, Remscheid, Deutschland (100 %)
 Fuhrwerk Plus GmbH, Nürnberg, Deutschland (100 %)
 insertEFFECT GmbH, Nürnberg, Deutschland (50 %)
 Jurpex GmbH, Nürnberg, Deutschland (100 %)
 remoso GmbH, Ravensburg, Deutschland (49 %)

Produkte und Dienstleistungen 
Zu den aktuellen und erfolgreich abgeschlossenen Projekten der Choice Gruppe gehören unter anderem:
 Auto-Abo-Pilotprojekt in Kooperation mit AutoScout24
 Mit dem Jaguar I-PACE durch St. Peter-Ording (Probefahrt-Aktion) im Auftrag von Jaguar Land Rover Deutschland
 ShareLandRover, eine Carsharing-Kooperation zwischen Choice Spain & Portugal und Jaguar Land Rover Spanien
 Cleverise - Knowledge by Choice, eine hauseigene Weiterbildungsmarke für Mitarbeiter und externe Kunden
 Mazda Carsharing in Kooperation mit Mazda Motors Deutschland GmbH und Deutsche Bahn
 Volvo Schwedenflotte auf Sylt (Probefahrt-Aktion) im Auftrag der Volvo Car Germany
 InMotion Rent – Powered by Jaguar Land Rover (Kurzzeitmiete, Langzeitmiete)
 Care By Volvo – Premium-Mobilität auf Zeit (Fahrzeug-Abo-Modell) im Auftrag der Volvo Car Germany
 Noris Campus Carsharing (Carsharing für Unternehmen mit Elektrofahrzeugen von Tesla)
 CC Rent a car (Autovermietung)

Weblinks 
 Choice Unternehmensseite
 Artikel zur Umfirmierung (CCUnirent zu Choice) bei Autohaus.de
 Choice-Tochtergesellschaft insertEFFECT veranstaltet Future Mobility Camp in Nürnberg bei immittelstand.de
 Artikel zur geplanten Übernahme des Bahn-Mobilitätszentrums InnoZ durch Choice bei berliner-zeitung.de

Einzelnachweise 

Unternehmen (Nürnberg)
Dienstleistungsunternehmen
Gegründet 2002